Il doppio  dell'Erste Bank Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Andre Begemann e Martin Emmrich erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno.

Florin Mergea e Lukáš Rosol  hanno superato in finale Julian Knowle e Daniel Nestor
per 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale) 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

  Julian Knowle /  Daniel Nestor (finale)
  Jamie Murray /  John Peers (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2013
ATP World Tour 2013